Ženská dvouhra Palermo Ladies Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže palermského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o první ročník obnovené události od roku 2013, kdy soutěž ovládla Roberta Vinciová.

Vítězkou se stala osmá nasazená Švýcarka Jil Teichmannová, jež ve finále zdolala nizozemskou turnajovou jedničku Kiki Bertensovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Poprvé v kariéře tak porazila členku elitní světové desítky. V probíhající sezóně si po triumfu na Prague Open připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, když 29. července 2019 figurovala na 54. místě žebříčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2019